Новочеркасский сельсовет — название нескольких сельских поселенй в России.

 Новочеркасский сельсовет — в составе города Уфа.
 Новочеркасский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.
 Новочеркасский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (упразднён в 1939).